UFO může znamenat:

 UFO (unidentified flying object) – neidentifikovaný létající objekt
 UFO (skupina) – rocková skupina, dříve vedená Michaelem Schenkerem
 UFO Club – londýnský undergroundový hudební klub, ve kterém svou kariéru začínala například skupina Pink Floyd
 UFO: Enemy Unknown – počítačová hra, více známá jako X-COM: UFO Defense
 Undefinied Fantastic Object - dvanáctá hra ze série her Touhou Project

Externí odkazy